Scalatore – nel ciclismo, corridore specializzato nelle corse e nelle tappe in salita
Scalatore – sportivo praticante l'arrampicata, secondo i vari gradi di difficoltà previsti